Bulleribasidium — рід грибів родини Bulleribasidiaceae. Назва вперше опублікована 2002 року.

Класифікація 
До роду Bulleribasidium відносять 11 видів:

Примітки

Джерела 
 Sampaio, J.P.; Weiss, M.; Gadanho, M.; Bauer, R. 2002. New taxa in the Tremellales: Bulleribasidium oberjochense gen. et sp. nov., Papiliotrema bandonii gen. et sp. nov. and Fibulobasidium murrhardtense sp. nov. Mycologia. 94(5):873-887 - P.874

Роди грибів
Тремеломіцети